

Toponyme
 Barétous, une vallée des Pyrénées françaises
 Lanne-en-Barétous, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme